Solf J. Kimblee est un des personnages du manga Fullmetal Alchemist.

Kimblee est un alchimiste dont la spécialité est de créer des bombes humaines : en réorganisant les atomes de soufre et de d'hydrogène contenus dans le corps humain, il induit une explosion dans le corps même de la personne (l'explosion écarlate résultante lui donne son surnom). Comme Edward, Izumi (et plus tard Alphonse), Kimblee n'a qu'à claquer des mains pour réaliser une transmutation, mais contrairement au trio cité plus tôt, ce n'est pas du fait qu'il ait vu la porte, mais parce qu'il dispose de cercles de transmutation complémentaires, tatoués sur ses paumes de mains, qui jointes créent un cercle complet (un artifice digne des gants de Mustang). De plus, Kimblee, dans le manga et l'anime est un vétéran d'Ishval, mis en prison à la fin de la guerre pour avoir massacré des officiers alliés (toutefois la raison de cette tuerie diffère dans les deux œuvres). Si l'apparence et les pouvoirs de Kimblee sont presque les mêmes dans la série animée et le manga (couleur des yeux, coiffure et habits différents), sa personnalité est en revanche très différente de l'un à l'autre.

Manga 
Kimblee apparaît très tôt dans le manga mais ne fait, au début, l'objet que de brèves apparitions : lors de l'explosion du laboratoire Numéro 5, il se trouve dans une cellule de la prison centrale où cette « bien jolie mélodie » lui rappelle le génocide d'Ishbal (Tome 4). Il réapparait ensuite dans deux flash back de Scar. Les principaux traits de son visage restent cependant inconnu.

Lorsque Mustang est mis au courant par l'État major de l'armée que le Président King Bradley est bien un Homunculus, les plus hauts généraux discutent ensuite du cas de Kimblee pour savoir s'il est capable d'ouvrir la Porte, discussion qui conclut vite qu'il en est incapable.

Contrairement à la série d'animation, Kimblee n'est pas aussi dérangé ; bien que montrant toujours de l'entrain à faire son "travail", il sait rester maître de ses émotions et n'est pas dénué d'un sens de l'humour naturellement cynique. Durant la guerre d'Ishbal, il a reçu pour ordre de tuer les époux et docteurs Rockbell (parents de Winry) qui venaient alors en aide aux blessés Ishbal (cependant, il arrive "trop tard", Scar ayant déjà assassiné le couple). Kimblee considérait son statut comme un métier et n'éprouvait aucun remords à tuer. Possédant une mémoire photographique très développée, il parvient à se souvenir de toutes ses victimes et même des circonstances dans lesquelles ils les a tués. Il aime énormément le bruit des explosions ainsi que les cris de souffrances et de haine. Il s'allie avec les Homunculus, mais c'est surtout car il a soif de liberté, il n'aime pas être trop entravé dans ses actions. Son désir le plus cher est de voir de ses propres yeux qui des humains ou des homonculus va gagner lors de l'affrontement final. S'il a la possibilité d'assister à ce dénouement, il confie à Edward qu'il sera "un survivant".

Alors que dans la série d'animation, il est présenté comme un psychotique, qui est allé jusqu'à tuer des officiers alliés durant la guerre, la raison de ce meurtre est différente dans le manga. En effet, il trouvait très pratique le fragment de pierre philosophale incomplète qu'on lui avait remis pour raison militaire. La fin de la guerre approchant, ces catalyseurs n'étant plus nécessaires, des officiers lui ordonnèrent de rendre celui-ci et pour le garder Kimblee n'eut d'autres choix que de les tuer et de cacher le fragment en l'avalant.

Il réapparait 10 ans plus tard après que le docteur Marcoh s'est échappé avec l'aide de Scar du repaire de Père, Kimblee sera libéré par les homonculus afin de les aider à retrouver et de tuer Scar ainsi que récupérer Marcoh, et ce, en lui confiant tous pouvoirs. Il retrouvera rapidement Scar à la gare de North City mais, ce n'était qu'une diversion et Kimblee sera contraint de fuir après avoir été gravement blessé au flanc gauche et constaté que les années passées en prison l'avaient un peu ramolli physiquement. Il considérera cette défaite comme une humiliation du fait que c'était la deuxième fois qu'il rencontrait Scar sans arriver à le tuer car il se considère comme un spécialiste des Ishbals. 
Il va ensuite échapper à une tentative d'assassinat de la part des soldats de Briggs puis s'allie avec Drachma afin d'attaquer Briggs, pour l'entacher de sang. On le retrouve plus tard quand il sauve Pride, emprisonné avec Alphonse. Il blesse gravement Heinkel mais se fait briser la nuque par celui-ci peu après. Alors qu'il agonise sur le sol, Pride le dévore. 

Nous le reverrons dans la conscience de Pride (Il arrive à retrouver toute sa tête grâce à son âme étrangement forte et résistante.) lors du combat de ce dernier face à Edward. Il réprimande Pride et lui dit qu'il est "indigne", ce qui a pour effet de déconcentrer Pride et d'aider en quelque sorte Edward à battre Pride. Enfin, il le salue et disparaît certainement à tout jamais.

Série d'animation 
Fou et totalement perturbé par sa capacité à transmuter des humains en bombes vivantes, la seule chose qui lui importe est de s'amuser en entendant le bruit d'une explosion. Pour lui, un être humain n'est qu'un tas d'atomes, juste bon à exploser, la vie n'a plus aucun sens si on la regarde scientifiquement parlant, c'est pourquoi il n'a aucun remords et ne ressent pas la vie humaine comme précieuse (cela vaut aussi pour lui-même).

À la fin de la guerre d'Ishbal, il travaille au sein de l'armée en tant qu'Alchimiste d'État. On l'appelle déjà l'Alchimiste Ecarlate. Il réorganise les atomes du corps humain pour en faire des bombes (alors que ses victimes sont toujours vivantes). Il aime tellement faire exploser les gens qu'il ne respecte plus les ordres et tue femmes et enfants. Des officiers qui tentèrent de l'arrêter furent massacrés à leur tour. Il fut donc emprisonné à la fin de la guerre pour trahison et condamné à mort (mais il échoua au labo 5). Lors du conflit d'Ishbal, c'est lui qui détruit le bras de Scar et lui fait une croix en plein visage, sa « signature ». L'Ishbal en garde un terrible souvenir et finit par se venger à Lior, des années plus tard.

La première fois qu'on le voit dans la série, Kimblee est en prison. Ses cheveux cachent en partie son visage, mais on peut discerner son sourire dès les premiers bruits d'explosion. Il doit être emmené au  pour servir d'ingrédient dans la pierre philosophale. Lorsque Greed se réveille, il en profite pour s'échapper avec l'homonculus. Il fait alors partie de la bande, en compagnie des chimères. Kimblee trahit bien vite le Bouclier Invincible dès que Frank Archer lui propose de réintégrer l'armée en tant que lieutenant-colonel. Il meurt les organes du tronc implosés par Scar, son dernier geste étant d'avoir fait d'Alphonse une « fantastique » bombe à retardement.

Alors que dans le manga il est habillé en blanc et tient son surnom de la couleur de ses explosions, il porte des habits rouges dans l'anime. Sa mort est mise en scène dans Brotherhood de façon similaire à celle du manga.

Personnage de Fullmetal Alchemist
Alchimiste de fiction
Prisonnier de fiction
Militaire de fiction
Tueur de masse de fiction